amerykańska Rada Doradców Ekonomicznych
 szkocka Rada Doradców Ekonomicznych